Fleret mužů na Letních olympijských hrách 2020 se uskutečnil 26. července 2021 v Makuhari Messe v Tokiu. Zlato získal Cheung Ka-long z Hong Kongu, stříbro Ital Daniele Garozzo, a bronz si vyšermoval Alexander Choupenitch, který získal po 113 letech medaili pro český šerm.

Rozvrh 
Pozn.: Čas uváděn v tokijském časovém pásmu (UTC+9)

Formát soutěže 
Hraje se na 15 doteků, nebo na skončení časového limitu, který je 3× 3 minuty. Pokud po devíti minutách žádný z šermířů nedosáhne 15 doteků, postupuje ten, který jich má na kontě více. V případě remízy se hraje na „náhlou smrt“, první dotek vyhrává.

Výsledky

Finálová fáze

Turnajový pavouk

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

fleret muži